Holkenbrink ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Holkenbrink (1920–1998), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU), MdL, MdB
 Jörg Holkenbrink (1955–2020), deutscher Theaterregisseur und Bildungsforscher